Эс-Миджорн-Гран () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Занимает площадь 32 км². Население — 1539 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Святой Кристофоль.

Население

Примечания

Муниципалитеты Балеарских островов